Novo Selo (în traducere din slavă Satu Nou; chirilic Ново Село) este numele mai multor localități:

Bosnia și Herțegovina
 Novo Selo, Brod, sat de lângă Brod
 Novo Selo, Bijeljina, sat de lângă Bijeljina
 Novo Selo, Bosanska Gradiška, sat de lângă Bosanska Gradiška
 Novo Selo, Bosanski Brod, sat de lângă Bosanski Brod
 Novo Selo, Bosanski Šamac, sat de lângă Bosanski Šamac
 Novo Selo, Donji Vakuf, sat de lângă Donji Vakuf
 Novo Selo, Kupres, sat de lângă Kupres
 Novo Selo, Odžak, sat de lângă Odžak
 Novo Selo, Prnjavor, sat de lângă Prnjavor
 Novo Selo, Sokolac, sat de lângă Sokolac
 Novo Selo, Tešanj, sat de lângă Tešanj
 Novo Selo, Zenica, sat de lângă Zenica
 Novo Selo, Zvornik, sat de lângă Zvornik

Bulgaria 
 Novo Selo, sat în regiunea Kiustendil;
 Novo Selo, sat în regiunea Kiustendil;
 Novo Selo, sat în regiunea Ruse;
 Novo Selo, sat în regiunea Sofia;
 Novo Selo, sat în regiunea Stara Zagora;
 Novo Selo, sat în regiunea Veliko Tărnovo;
 Novo Selo, sat în regiunea Vidin;
 Dolno Novo Selo, Sofia
 Dolno Novo Selo, Stara Zagora
 Gorno Novo Selo, Stara Zagora
 Gorsko Novo Selo, Veliko Tărnovo
 Novosel, Șumen
 Novoseleane, Kiustendil
 Novoseleț, Sliven
 Novoseliște, Kărdjali
 Novoselți, Vidin

Croația
 Novo Selo, Brač, sat de lângă Selca
 Novo Selo, Bjelovar-Bilogora, sat de lângă Čazma
 Novo Selo, Karlovac, sat de lângă Slunj
 Novo Selo, Požega-Slavonia, sat de lângă Požega, Požega-Slavonia
 Novo Selo, Sisak-Moslavina, sat de lângă Sisak, Sisak-Moslavina
 Novo Selo, Zagreb, sat de lângă Vrbovec, Zagreb
 Novo Selo Bosiljevsko, sat de lângă Bosiljevo
 Novo Selo Garešničko, sat de lângă Berek
 Novo Selo Glinsko, sat de lângă Glina
 Novo Selo Koreničko, sat de lângă Plitvička Jezera
 Novo Selo Lasinjsko, sat de lângă Lasinja
 Novo Selo Okićko, sat de lângă Klinča Sela
 Novo Selo Palanječko, sat de lângă Sisak, Sisak-Moslavina
 Novo Selo Perjasičko, sat de lângă Barilović
 Novo Selo Podravsko, sat de lângă Mali Bukovec
 Novo Selo Rok, sat de lângă Čakovec, Međimurje
 Novo Selo na Dravi, sat de lângă Čakovec, Međimurje
 Novo Selo Žumberačko, sat de lângă Samobor, Zagreb
 Donje Novo Selo, Croatia, sat de lângă Nijemci, Vukovar-Syrmia
 Ličko Novo Selo, sat de lângă Đurđenovac
 Našičko Novo Selo, sat de lângă Đurđenovac
 Vinkovačko Novo Selo, fost sat, acum cartier din Vinkovci

Kosovo
 Camp Novo Selo, camp militar NATO situat între Mitrovica și Pristina
 Novo Selo (Kosovska Kamenica), sat din Kosovska Kamenica
 Novo Selo (Peć), sat din Peć
 Novo Selo (Prizren), sat din Prizren
 Novo Selo (Skenderaj), sat din Skenderaj
 Novo Selo (Vitina), sat din Vitina
 Novo Selo (Vučitrn), sat din Vučitrn

Republica Macedonia
 Novo Selo (Ohrid), sat din comuna Debarca
 Novo Selo (Čaška), sat din comuna Čaška
 Novo Selo (Gostivar), sat din comuna Mavrovo and Rostuša
 Novo Selo (Kočani), sat din comuna Kočani
 Novo Selo (Kumanovo), sat din comuna Kumanovo
 Novo Selo, un sat din estul Macedoniei
 Novo Selo (Novo Selo), sat din comuna Novo Selo
 Novo Selo (Štip), sat din comuna Štip
 Novo Selo (Struga), sat din comuna Struga
 Novo Selo (Veles), sat din comuna Veles
 Novo Selo (Zelenikovo), sat din comuna Zelenikovo

Muntenegru
Novo Selo, un sat din comuna Danilovgrad

Serbia 
 Bačko Novo Selo, sat din comuna Bač
 Novo Selo, sat în Districtul Banatul de Nord;
 Novo Selo, sat în Districtul Mačva;
 Novo Selo (Kanjiža), sat din comuna Kanjiža
 Novo Selo (Raška), sat din Raška municipality, Districtul Raška
 Novo Selo (Surdulica), sat din Surdulica, Districtul Pčinja
 Novo Selo (Trgovište), sat din Trgovište, Districtul Pčinja
 Novo Selo (Kanjiža), sat din Kanjiža
 Novo Selo (Vladimirci), sat din Vladimirci, Districtul Mačva
 Novo Selo (Loznica), sat din Loznica
 Novo Selo (Velika Plana), sat din Velika Plana, Districtul Podunavski
 Novo Selo (Sokobanja), sat din Sokobanja
 Novo Selo (Vrnjačka Banja), sat din Vrnjačka Banja, Districtul Raška
 Novo Selo (Raška), sat din Raška District
 Novo Selo (Gadžin Han), sat din Gadžin Han, Districtul Nišava
 Novo Selo (Kuršumlija), sat din Kuršumlija
 Novo Selo (Prokuplje), sat din Prokuplje
 Novo Selo (Bela Palanka), sat din Bela Palanka, Districtul Pirot
 Novo Selo (Lebane), sat din Lebane
 Novo Selo (Leskovac), sat din Leskovac
 Novo Selo (Surdulica), sat din Surdulica

Ungaria 
 Novo Selo, numele croat al satului Tótújfalu, județul Somogy

Vezi și
Nova Sela
Selo
Sela
Staro Selo